Es el órgano de expresión de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, filial chilena de la IVR. Su primer número publicó en 1983. Su edición ha sido regular y continuada desde esa fecha hasta la actualidad, situación inédita para este tipo de publicaciones y que se espera siga así en el futuro.
La impresión de este Anuario se hace a través del Sello de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, EDEVAL, con la colaboración de numerosas universidades.

El índice de las publicaciones es el siguiente:
 Nº 1, La Filosofía del Derecho en Chile (1983).
 Nº 2, Estudios en Memoria de Jorge Millas (1984).
 Nº 3, Filosofía, Derecho y Sociedad (1985).
 Nº 4, Antología de Filosofía Jurídica Chilena del Siglo XIX (1986).
 Nº 5, Teoría General de Derecho, Lógica e Informática Jurídicas (1987).
 Nº 6, Lecturas de Filosofía Jurídica Chilena del Siglo XX (1988).
 Nº 7, Estudios en Memoria de Aníbal Bascuñán (1989).
 Nº 8, Homenaje a Norberto Bobbio (1990).
 Nº 9, Derecho y Política (1991).
 Nº 10, Filosofía Jurídica Chilena siglos XVI a XVIII (1992).
 Nº 11, Recuerdo a Jorge Millas (1993).
 Nº 12, Estudios Jurídicos y Sociales (1994).
 Nº 13, Derecho y Modernidad (1995).
 Nº 14, Debates Políticos (1996).
 Nº 15, Homenaje a Isaiah Berlin (1997).
 Nº 16, El Derecho como Ciencia y como profesión (1998).
 Nº 17, Diálogos con Norberto Bobbio y G.H. Von Wright (1999).
 Nº 18, Derecho y Cambios Culturales (2000).
 Nº 19, 20 años de nuestra Sociedad (2001).
 Nº 20, Sobre la Cultura Jurídica Chilena (2002).
 Nº 21, Estudios de Teoría General del Derecho (2003).
 Nº 22, Estudios y testimonios para la discusión (2004).
 Nº 23, Ponencias en Buenos Aires, (2005).
 Nº 24, Ponencias en Santiago I (2006).
 Nº 25, Ponencias en Santiago II (2007).
`Nº 26,Lorca G., Oscar, “Gadamer y la hermenéutica jurídica. Una aproximación desde verdad y método I”, Anuario de filosofía jurídica y social, Valparaíso, Chile, No. 25,(2007) .

La publicación del Anuario ha estado a cargo de las siguientes personas:
 Editor: Agustin Squella Narducci.
 Asistentes del Editor: Aldo Valle, Joaquín García-Huidobro y Claudio Oliva.
 Comité Consultivo: Alberto Casalmiglia Q.E.P.D (Barcelona); Elías Díaz (Madrid); Enrico Pattaro (Bologna); Miguel Reale Q.E.P.D (Sao Paulo); y Rolando Tamayo (Ciudad de México).
 Consejo Editorial: Antonio Bascuñán, Enrique Barros, José Joaquín Brunner, Humberto Giannini, Alfonso Gómez-Lobo, Jorge Iván Hubner y Máximo Pacheco.

Durante los últimos años el Anuario fue dirigido por Luis Villavicencio Miranda.

Desde fines de 2020 el Anuario es co-dirigido por Leticia Morales y Sebastián Figueroa Rubio.

El Anuario se publica online en la siguiente dirección. https://anuario.filosofiajuridica.cl/index.php/filo
Los números desde 1983 a 2012 se encuentran en: https://filosofiajuridica.cl/portfolio3_categories/todos/

Referencias 
 Anuario de Filosofía Jurídica y Social. EDEVAL. Valparaíso. 1983 ss.

Educación jurídica en Chile
Publicaciones fundadas en 1983
Revistas de Chile
Publicaciones editadas en Valparaíso